Алатир-камінь — міфічний камінь у східнослов'янській міфології

Алатир — річка в Мордовії та Чувашії, права притока Сури
 Алатир — місто, центр міського округу, Чувашія